El ral·li Dakar del 2010 és la trentauena edició d'aquesta cursa que, per segona vegada, es va córrer a l'Amèrica del Sud entre l'1 i el 16 de gener.

Participants 

Després de les verificacions inicials a Buenos Aires van iniciar la competició 362 equips: 151 motos, 25 quads, 134 cotxes, i 52 camions.

Etapes programades 

A les dues primeres etapes la distàncies que van recórrer les motos i els quads va ser diferent de la que van recórrer els cotxes i els camions.

Modificacions de les etapes:
 La primera etapa cronometrada es va reduir en 52 quilòmetres perquè havia pujat el nivell de l'aigua d'alguns cursos fluvials, el que en dificultava el creuament.
 La quarta etapa es va iniciar amb una hora i mitja de retard i es van retallar els darrers 40 quilòmetres perquè el dia anterior hi va haver una quantitat rellevant de pilots que no van poder arribar amb prou temps al bivac de Fiambalá.
 La novena etapa es va reduir per la presència de boira a la zona els dies anteriors, quedant l'especial cronometrada en 170 quilòmetres. A més, els vehicles van anar sortint per grups en comptes d'un en un.

Resultats

Motocicletes

Quads

Cotxes

Camions

Referències

Enllaços externs 

 Lloc web oficial     
 Classificacions finals de Motos, Quads, Cotxes i Camions

Edicions del Ral·li Dakar
Competicions d'automobilisme del 2010
Competicions motociclistes del 2010